Hermosa puede referirse a:

Geografía

Costa Rica 

 Playa Hermosa, playa en Guanacaste.
 Playa Hermosa, playa en Puntarenas.

España 
 Hermosa, localidad de Cantabria.

Estados Unidos 

 Hermosa, población en Nuevo México.
 Hermosa, área comunitaria de Chicago, Illinois.
 Hermosa, pueblo de Dakota del Sur.
 Hermosa Beach, playa de California.

Filipinas 
 Hermosa, municipio de Bataan.

Uruguay 

 Playa Hermosa, localidad balnearia

Enlaces externos